Liste römischer Kaiser kann sich beziehen auf:

 Kaiser der römischen Antike, siehe Liste der römischen Kaiser der Antike
 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, siehe Liste der römisch-deutschen Herrscher
 Kaiser des Byzantinischen bzw. Oströmischen Reiches, siehe Liste der byzantinischen Kaiser
 Herrscher in Italien zwischen 800 und 924, siehe Liste der römischen Kaiser (800–924)